Тораль-де-лос-Вадос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 24,27 км². Население — 2169 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона